Ильинский сквер:
 Ильинский сквер — в Москве
 Ильинский сквер — в Ярославле

См. также 
 Ильинская площадь
 Ильинская улица